Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Вижте също 
 Анатомията на Грей

Анатомия на Грей